Каяндер () — финская фамилия. Известные носители:

 Каяндер, Аймо (1879—1943) — финский ботаник и политический деятель, трижды занимал пост премьер-министра.
 Каяндер, Вяйнё (1893—1978) — финский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.
 Каяндер, Николай Николаевич (1851—1896) — русский химик.
 Каяндер, Пааво (1846—1913) — финский писатель и переводчик, автор гимна Финляндии.